Усья:

 Усья (приток Северной Сосьвы) — река в России, протекает в Ханты-Мансийском автономном округе.
 Усья (река, впадает в Малый Вагильский Туман) — река в России, протекает в Свердловской области.